Johannes Andreas Piccart (1620-1666), personnalité religieuse de Schweinfurt ;
 Martine Piccart (1953-), professeur cancérologue belge.

Homonymie de patronyme